Агасфен может означать:

  — в древнегреческой мифологии сын Авгия, предводитель эпеев.
 (13185) Агасфен — астероид.
  — род насекомых из семейства Настоящие наездники.